Іріде - низка кораблів ВМС Італії, названих на честь богині Іриди

 Іріде - вітрильний корвет Сардинського королівства (1839-1860). Протягом 1861-1869 років у складі Королівських ВМС Італії.
 Іріде - торпедний крейсер типу «Партенопе» Королівських ВМС Італії. На службі протягом 1892-1920 років.
 Іріде - підводний човен типу «Перла». Збудований у 1936 році. Потоплений 22 серпня 1940 року.